Er zijn diverse plaatsen en gemeenten met de naam Vernon

In Frankrijk:
 Vernon (Ardèche)
 Vernon (Normandië)
 Vernon (Vienne)
In Canada:
 Vernon (Canada)
In de Verenigde Staten:
 Vernon (Alabama)
 Vernon (Californië)
 Vernon (Colorado)
 Vernon (Connecticut)
 Vernon (Florida)
 Vernon (Illinois)
 Vernon (Indiana)
 Vernon (Michigan)
 Vernon (Utah)
 Vernon (Texas)
 Vernon (Vermont)